kort – tkanina
 kort – boisko gry do tenisa (kort tenisowy), squasha, ricocheta, speed-ball

Osoby o nazwisku Kort:
 Axel Kort
 Dawid Kort
 Koen de Kort